Katsina (Estônia), uma aldeia na Estônia
 Catsina (estado), um estado da Nigéria
 Catsina (cidade), capital do estado de Catsina

Desambiguação
Desambiguações de topônimos